Il singolare del Moselle Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Jo-Wilfried Tsonga era il campione uscente e si è confermato battendo in finale Andreas Seppi col punteggio 6-1, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Jo-Wilfried Tsonga (campione)
  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
  Marcel Granollers (secondo turno, ritirato)
  Florian Mayer (quarti di finale)

  Andreas Seppi (finale)
  Jarkko Nieminen (ritirato)
  Gaël Monfils (semifinale)
  Nikolaj Davydenko (semifinale)

Qualificati 

  Vincent Millot (secondo turno)
  Miša Zverev (primo turno)

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Clément Reix (secondo turno)

Lucky Loser 

  Michael Berrer (secondo turno)

  Daniel Brands (primo turno)

Wildcard 

  Nikolaj Davydenko (semifinale)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

  Albano Olivetti (primo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

ATP World Tour 2012
Moselle Open 2012